Colaco bezeichnet:

 ein Dorf und Aldeia im Suco Matata (Osttimor), siehe Matata
 ein Familienname, siehe Colaço